Роберт Крон (,  27 лютого 1967, Брно) — колишній чехословацький хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 88-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Зетор» (Брно) (ЧСХЛ), «Дукла» (Тренчин) (ЧСХЛ), «Ванкувер Канакс» (НХЛ), «Гартфорд Вейлерс» (НХЛ), «Кароліна Гаррікейнс» (НХЛ), «Колумбус Блю-Джекетс» (НХЛ) та  «Лукко Раума» (Лійга).

Нагороди та досягнення 
 Найкращий захисник молодіжного чемпіонату світу 1987.

Статистика

Посилання 
 

чехословацькі хокеїсти
Хокеїсти «Дукли» (Тренчин)
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Лукко»
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»